Het seizoen 1978/79 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 2 september 1978 en eindigde op 27 mei 1979. Racing Jet de Bruxelles won in Derde Klasse A, Hoeselt VV won in Derde Klasse B.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 Patro Eisden (rechtstreeks)
 KVG Oostende (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 US Ferrières (kampioen 4A)
 Bilzerse VV (kampioen 4B)
 KSK Roeselare (kampioen 4C)
 RCS La Forestoise (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 Racing Jet de Bruxelles (kampioen 3A)
 Hoeselt VV (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 KHO Merchtem (rechtstreeks uit 3A)
 KSV Sottegem (rechtstreeks uit 3A)
 SK Bree (rechtstreeks uit 3B)
 US Ferrières (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Titelwedstrijd Derde Klasse
De twee teams die kampioen werden in hun reeks, Racing Jet de Bruxelles en Hoeselt VV, speelden een heen -en terugwedstrijd om te bepalen wie de winnaar van Derde Klasse zou worden.

Ook de twee teams die tweede werden in hun reeks, KSV Oudenaarde en Bilzerse VV, speelden een wedstrijd. De wedstrijd werden echter enkel voor de eer gespeeld aangezien geen van beide teams kon promoveren.

Testwedstrijd degradatie
De teams die voorlaatste eindigden in hun reeks, KHO Merchtem en SK Bree, speelden een wedstrijd om te bepalen wie in Derde Klasse zou blijven in geval van een extra bijkomende plaats.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3